Frei - título dados aos frades, usado somente em anteposição ao prenome do religioso
 Frei (Noruega) - comuna do condado Møre og Romsdal, Noruega.
 Frei - divindade da mitologia nórdica
 Ínguino - rei lendário dos Suíones também chamado Ínguino-Frei

Desambiguações de sobrenomes